Il singolare del torneo di tennis Jakarta Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Václav Roubíček che ha battuto in finale Simon Youl 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Nicklas Kroon (semifinali)
 Bart Wuyts (semifinali)
 Jeremy Bates (secondo turno)
 Johan Anderson (secondo turno)

 Jamie Morgan (quarti di finale)
 Simon Youl (finale)
 Branislav Stankovič (primo turno)
 Neil Borwick (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1991